La Chute du corbeau est un livre écrit par Anique Poitras paru en 2003.

Qui est Mandoline? 
Mandoline est la vielle amie du secondaire de Sara (La Lumière blanche, La Deuxième Vie, La Chambre d'Éden, tomes I & II).

Même bout d'histoire que dans La Chambre d'Éden, tome 1

Dans quelques chapitres du livre, l'histoire est presque la même sauf que c'est 2 versions différentes. Dans La Chambre d'Éden c'est Sara, dans La Chute du corbeau c'est la version de Mandoline.

Roman québécois
Roman canadien paru en 2003